Jan Vis (politicus)
Jan Vis (artiestenmanager)